

Osoby 
 Pepe (ur. 1935) – brazylijski piłkarz, uczestnik Mistrzostw Świata w 1958 i 1962
 Pepe (ur. 1983) – portugalski piłkarz pochodzenia brazylijskiego
 Simone Pepe (ur. 1983) – włoski piłkarz
 Ricardo Pepe – argentyński piłkarz
 Joseph Pepe – amerykański duchowny
 Cécé Pepe – francuski piłkarz
 Guglielmo Pepe – włoski karbonariusz

Kultura i sztuka 
 Pepe – amerykański film komediowy z 1960 roku

Postacie fikcyjne 
 Pepe Pan Dziobak – postać z kreskówki Fineasz i Ferb.

Inne 
 Pepe – zdrobniała forma imienia José